Hortobágy se poate referi la:
Hortobágy, localitate din districtul Balmazújváros, județul Hajdú-Bihar, Ungaria
Parcul Național Hortobágy, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO
râul Hortobágy